Il doppio del Davidoff Swiss Indoors 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro James Blake e Martin Verkerk.

Mark Knowles e Daniel Nestor hanno battuto in finale 6–4, 6–2 Lucas Arnold e Mariano Hood.

Teste di serie
 Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (campioni)
 Martin Damm /  Cyril Suk (primo turno)
 Lucas Arnold /  Mariano Hood (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Davidoff Swiss Indoors 2003
ATP Tour 2003